West Arm kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 West Arm (udde),

Hongkong 

 Kau Tong Hau, vik, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Hongkongförgreningar